Жіночий турнір з хокею на траві на літніх Олімпійських іграх 2020 року пройшли з 24 липня по 6 серпня.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Посилання 
 olympics 

2020